И́кша — узловая железнодорожная станция Савёловского направления и Большого кольца Московской железной дороги в одноимённом посёлке Дмитровского городского округа Московской области.

Получила название по речке Икше, на месте которой в 1932 — 1937 годах был проложен канал имени Москвы, а в бывших верховьях речки сейчас располагается Икшинское водохранилище.

От станции на юг находится примыкание к главному ходу Савёловского направления однопутного участка Большого кольца, идущего от Поварово II (с юго-запада к путям Савёловского хода), а также подъездной путь к Икшанскому карьеру.

Имеются две островные пассажирские платформы, обслуживающие 4 пути. Два пути используются проходящими электропоездами, два — зонными (путь с западной стороны — для поездов на Большое кольцо, с восточной — на Москву). Платформы соединены между собой и с посёлком пешеходным мостом. Касса у схода с моста в посёлок. Платформа не оборудована турникетами.
На станции Икша заканчивается четырёхзначная светофорная автоблокировка.

Время движения от Савёловского вокзала — около 65 минут.

Галерея

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов: Савёловское направление на tutu.ru, Большое кольцо МЖД на tutu.ru, Икша на Яндекс.Расписаниях.
 Схема путевого развития станции на сайте «Савёловская глухомань».

Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Дмитровского городского округа
Узловые железнодорожные станции
Станции Большого кольца Московской железной дороги
Промежуточные станции
Станции 3 класса
Икша